Dessewffy (geslacht)
 Emil Dessewffy - politicus
 Aurél Dessewffy - politicus